Cortusa  L. 1753 è un genere di piante Spermatofite Dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Primulaceae.

Sistematica
Il genere di questa scheda è composto da pochissime specie, una sola delle quali (Cortusa matthioli) è spontanea dei nostri territori. La famiglia di appartenenza (Primulaceae) è invece più numerosa in quanto comprende circa 1000 specie per oltre due dozzine di generi sparsi in tutto il mondo.
La posizione del genere Cortusa, come spesso accade per altri generi, non è definita univocamente dalle varie classificazioni botaniche. Qui di seguito è indicata la classificazione scientifica secondo il sistema di Cronquist, basata sugli studi delle Angiosperme del botanico americano Arthur Cronquist pubblicati tra il 1968 e 1988:

Ordine : Primulales, definito dal botanico, naturalista e politico belga Barthélemy Charles Joseph Dumortier (Tournai, 3 aprile 1797 – 9 giugno 1878) nel 1829.
Famiglia : Primulaceae, definita dal botanico e naturalista francese Étienne Pierre Ventenat (marzo 1757 – agosto 1808) in uno studio pubblicato nel 1799.
Tribù : Primuleae definita dal Barthélemy Charles Joseph Dumortier nel 1827.
Genere : Cortusa L., 1753

Mentre invece nelle più recenti classificazioni filogenetiche (APG II System) l'Ordine delle Primulales è stato soppresso e sostituito dall'Ordine  delle Ericales.

Elenco specie
Elenco delle specie di Cortusa più note. I nomi comuni in italiano sono evidenziati in grassetto accanto al nome scientifico.
Cortusa altaica Losinsk. (1936)
Cortusa brotheri Pax ex Lipsky (1901) (sinonimo = C. himalaica A. Los.)
Cortusa coreana Nakai
Cortusa discolor Vorosh. & Gprovoi (1970)
Cortusa gmelinii L. (1753)
Cortusa himalaica A. Los. (sinonimo = C. brotheri Pax ex Lipsky)
Cortusa matthioli L. (1753) – Cortusa di Matthioli
subsp. altaica (A.Losinsk.) Korobkov
subsp. hazarica Y.J.Nasir (1984) 
subsp. iranica M.Iranshahr & Wendelbo
subsp. matthioli 
subsp. moravica (Podp.) Soják
subsp. pekinensis (V.A. Richt.) Kitag. (1939)
subsp. sibirica Nyar.
subsp. turkestanica Iranshahr & Wendelbo
Cortusa mongolica Losinsk.
Cortusa pekinensis (V.A. Richt.) A. Los. (1894)
Cortusa pubens Schott, Nyman & Kotschy (1854) (sinonimo = C. matthioli) 
Cortusa sachalinensis Losinsk.
Cortusa sibirica Andrz.
Cortusa turkestanica Losinsk.

Generi simili
Il genere Cortusa presenta diverse affinità con i generi Primula e Androsace. Si differenzia da questi per gli stami che sono adnati alla corolla.

Etimologia
Il nome del genere (Cortusa) fu introdotto dal P.A. Matthioli (1500 – 1577), medico e botanico di Siena, famoso fra l'altro per avere fatto degli studi su Dioscoride, e per aver scritto una delle prime opere botaniche moderne.
Il nome scientifico di questo genere fu invece definitivamente fissato da Carl von Linné (Rashult, 23 maggio 1707 – Uppsala, 10 gennaio 1778),  biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, nella sua monumentale opera intitolata Species Plantarum, pubblicata nel 1753.

Morfologia
Le Cortusa sono piante di altezza media e con forma biologica del tipo emicriptofita scaposa (H scap); si tratta quindi di piante erbacee perenni, con gemme svernanti al livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve, dotate di un asse fiorale eretto e privo di foglie. Queste piante sono in genere molto villose e a volte tra i peli possono essere presenti anche delle ghiandole.

Radici
Le radici sono secondarie da rizoma.

Fusto
Parte ipogea: la parte sotterranea del fusto è un piccolo rizoma. 
Parte epigea: la parte aerea consiste in alcuni scapi afilli, semplici e a volte pelosi.

Foglie
Le foglie sono solo quelle basali a forma palmato-lombata con parecchi grossolani lobi;  a sua volta ogni lobo può essere dentello. Le foglie sono sorrette da villosi piccioli.

Infiorescenza
L'infiorescenza consiste in una ombrella con diversi fiori dotati di pedicelli di lunghezze disuguali. I fiori sono pendenti e solitari per ogni scapo. Alla base dell'ombrella possono essere presenti delle brattee lesiniformi o pennatosette.

Fiori
I fiori sono ermafroditi, attinomorfi, tetraciclici (ha i 4 verticilli fondamentali delle Angiosperme: calice – corolla – androceo – gineceo), pentameri (calice e corolla divisi in 5 parti). 
Formula fiorale: 
K (5), C (5), A 5, G (5) (supero)
Calice: il calice è gamosepalo di tipo imbutiforme e pentafido (con 5 denti).
Corolla: la corolla è gamopetala di forma sub-campanulata (nella parte basale è tubulosa) di vari colori secondo la specie (viola, roseo, porporino e bianco). I lobi sono 5 interi o lievemente crenati.
Androceo: gli stami sono 5 e sono attaccati alla base della corolla; le antere sono lungamente acuminate.
Gineceo: l'ovario è supero con placentazione centrale formato da 5 carpelli saldati; lo stilo è sporgente e termina in uno stigma a 4 lobi.

Frutti
Il frutto è del tipo a capsula. La forma è bislunga o piriforme con 5 valve. Contiene numerosi semi (fino a 40) lenticolari e rugosi.

Distribuzione e habitat
Oltre alle Alpi, queste specie si possono trovare in Europa orientale (Russia), sulla catena dell'Himalaya, in Asia settentrionale, in Cina e in Giappone. Sono piante che amano il luoghi umidi, freschi e ombreggiati.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Primulaceae